Зау́р Ума́рович Сада́ев (6 ноября 1989, Шали, Чечено-Ингушская АССР, СССР) — российский футболист, нападающий.

Карьера 
Воспитанник грозненского «Терека», в котором начал и профессиональную карьеру в 2006 году. В том сезоне Садаев поучаствовал в трёх матчах Первого дивизиона ПФЛ. Во всех трёх матчах Садаев вышел на замену во втором тайме, и во всех трёх матчах «Терек» уступил. В следующем году Садаев сыграл уже в 7 встречах, в которых забил 2 мяча, и стал, вместе с командой, серебряным призёром первенства. 6 июля 2008 года дебютировал в Премьер-лиге, выйдя на замену во втором тайме матча 12-го тура против московского «Спартака». Всего в том сезоне провёл 3 матча за основу и 20 игр за молодёжный состав клуба, в которых забил 5 мячей.

В матче 6-го тура чемпионата России 2011/12 против клуба «Ростов» Садаев столкнулся с вратарём соперника, Деяном Радичем, в результате чего последний получил разрыв почки, которая позже была удалена. Сам Заур сказал, что «очень потрясён случившимся с Деяном Радичем» и что он обязательно принесёт свои извинения голкиперу лично, что он и сделал в том числе и в личном телефонном разговоре с Деяном. Руководство «Терека» также выделило 50 тысяч $ на восстановление и реабилитацию Радича. По мнению защитника «Ростова», Аниса Буссаиди, Садаев сознательно пошёл на столкновение с Радичем: «Я был рядом и видел, что Садаев специально пошёл в стык», сам же Деян сообщил, что «это был игровой момент, ведь он же не специально врезался. Просто не успел затормозить и на скорости влетел в меня».

2 мая, после долгой «голевой засухи» забил мяч с пенальти нижегородской «Волге» (3:1). 6 мая 2012 года, в матче 43-го тура, оформил дубль в ворота пермского «Амкара» (3:1).

В 2013 году на правах аренды перешёл в иерусалимский «Бейтар», несмотря на протесты болельщиков против подписания мусульманских игроков. С 2014 года на правах аренды выступал за польский «Лех».

1 февраля 2019 года перешёл в клуб турецкой суперлиги «Анкарагюджю» на правах аренды. В ноябре заявил об отказе выступать за клуб.

Достижения 
  «Терек»
 Первый дивизион России
  : 2007

  «Лех»
 Чемпион Польши
  Чемпион : 2015
 Кубок Польши
  Финалист : 2015

Семья 
Отец — Умар Садаев (1960—1992), нападающий грозненского «Терека».

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Терека»

Футболисты России
Игроки ФК «Ахмат»
Игроки ФК «Бейтар» Иерусалим
Игроки ФК «Лехия» Гданьск
Игроки ФК «Лех»
Игроки ФК «Анкарагюджю»